Polish Open 2000 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2000 z cyklu Polish Open rozgrywany w dniach 31 lipca–6 sierpnia 2010 roku w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 100 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2000
2000 w polskim sporcie
2000 w tenisie ziemnym